Горенские-Оболенские (Горенские) — угасший русский княжеский род, Рюриковичи. 

Одна из множества ветвей князей Оболенских. Род внесён в Бархатную книгу.

Владели вотчинами в Калужском и Московском уездах. 

Происходят от носившего прозвище Горенский князя Василия Константиновича Оболенского (XIX колено от Рюрика), его потомки писались Горенские.  

По родословной росписи князей Горенских-Оболенских, известны четыре представителя рода.

Известные представители

Литература 
 
 Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия : в 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2005.
 Г.А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 2. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1906 г. Князья Горенские-Оболенские. стр. 447-449.
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Князья Горенские-Оболенские. стр. 34.

Примечания 

Княжеские роды России (Рюриковичи)

Дворянские роды Московского княжества
Статьи о дворянских родах без изображения герба